Labores kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Labores (ort i Mexiko, Nayarit), Santiago Ixcuintla,

Spanien 

 Labores (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar